Patience puede hacer referencia a:

Significado 
 Patience es la palabra inglesa que significa paciencia.

Música 
Ópera
 "Patience" (1881), ópera de Arthur Sullivan .
Álbumes
 Patience (1983), álbum de Peter Hammill.
 Patience (1992), álbum de Over the Rhine.
 Patience (2004), álbum de George Michael.

Canciones
 "Patience" (1988), canción de la banda Guns N' Roses.
 "Patience" (2006), canción de Take That.
 "Patience" (2006), canción de Dreamgirls.
 "Patience" (2010), canción de Nas and Damian Marley.

Cine 
 "Patience" (1920), película alemana dirigida por Felix Basch y Paul Leni.

Gastronomía 
 Patience, dulce de la gastronomía de Alemania.